Eugenie Bouchard, Genie Bouchard (ur. 25 lutego 1994 w Westmount) – kanadyjska tenisistka, mistrzyni Wimbledonu 2011 i 2012 w deblu dziewcząt oraz Wimbledonu 2012 w singlu dziewcząt, reprezentantka kraju w Pucharze Federacji.

Kariera tenisowa 
Wygrała turniej All Canadian ITF w 2008 w Burlington. Jako piętnastoletnia juniorka wygrała halowe mistrzostwo Kanady U-18 w singlu w 2009. Także w 2009 wygrała jako juniorka w singlu USTA Pan American Closed ITF Junior Tennis Championships.

W kwietniu 2011 wzięła udział w Pucharze Federacji, reprezentując Kanadę w singlu przeciwko zawodniczkom Słowenii w Koprze, w Słowenii. Wygrała jeden mecz (z Mašą Zec Peškirič) i przegrała jeden (z Poloną Hercog).

Jako profesjonalistka wygrała sześć turniejów singlowych i jeden deblowy rangi ITF.

W sierpniu 2011 otrzymała dziką kartę w Rogers Cup 2011 w Toronto, gdzie przegrała w I rundzie z Andreą Petković wynikiem 2:6, 2:6.

W 2013 roku otrzymała nagrodę dla najlepszej debiutantki według federacji WTA.

W 2014 roku osiągnęła półfinał wielkoszlemowego Australian Open. Przegrała w nim z Li Na 2:6, 4:6. W maju wygrała swój pierwszy turniej singlowy, pokonując w finale w Norymberdze Karolínę Plíškovą 6:2, 4:6, 6:3. Na French Open ponownie zanotowała półfinał. Podczas Wimbledonu dotarła do pierwszego w karierze seniorskiego finału wielkoszlemowego, pokonując m.in. rozstawione Angelique Kerber czy Simonę Halep. W decydującym pojedynku uległa Petrze Kvitovej 3:6, 0:6. Po tym turnieju została sklasyfikowana na najwyższym w karierze siódmym miejscu w rankingu WTA.

Życie prywatne 
Jest córką Michela Boucharda i Julie Leclair. Ma trójkę rodzeństwa: siostrę bliźniaczkę Beatrice, a ponadto siostrę Charlotte (ur. 1995) oraz brata Williama (ur. 1999). Imiona Eugenie oraz jej rodzeństwa zostały nadane po członkach arystokratycznych rodów. Ona i Beatrice odziedziczyły je po córkach księcia Andrzeja, Charlotte na cześć Charlotte Casiraghi, natomiast William po księciu Williamie.

Eugenie zaczęła grać w tenisa w wieku pięciu lat, a w wieku dwunastu lat dołączyła do akademii Nicka Saviano na Florydzie. Po trzech latach powróciła do Montrealu, aby trenować. W sezonie 2013 jej trenerką była Nathalie Tauziat, która wprowadziła do jej gry więcej agresji. Obecnie trenuje z Thomasem Hoegstedtem. Jej ulubionym tenisistą jest Roger Federer, a nawierzchnią – kort twardy.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 8 (1–7)

Gra podwójna 5 (1–4)

Wygrane turnieje singlowe rangi ITF

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (1)

Gra podwójna (2)

Przypisy

Bibliografia 

Kanadyjskie tenisistki
Kanadyjczycy pochodzenia francuskiego
Urodzeni w 1994
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016